Montt ist der Familienname folgender Personen:

 Efraín Ríos Montt (1926–2018), 1982–1983 Präsident bzw. Diktator von Guatemala
 Jorge Montt Álvarez (1845–1922), chilenischer Offizier und Politiker, Präsident von 1891 bis 1896 
 Manuel Montt (1809–1880), chilenischer Politiker, Präsident von 1851 bis 1861
 María Montt (* 1996), chilenische Sprinterin
 Pedro Montt Montt (1849–1910), chilenischer Politiker, Präsident von 1906 bis 1910
 Teresa Wilms Montt (1893–1921), chilenische Schriftstellerin und Dichterin 

Montt ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Puerto Montt, Stadt in Chile
 Jorge-Montt-Gletscher, in Südchile

Montt bezeichnet:

 Almirante Jorge Montt, Tankschiff/Versorger der chilenischen Marine (1962)

Siehe auch:

 Mont